Октя́брьская на́бережная — название набережных в различных населённых пунктах России.

 Октябрьская набережная — улица в городе Волхове.
 Октябрьская набережная — улица в Новосибирске.
 Октябрьская набережная — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Октябрьская улица
 Октябрьский проспект
 Октябрьское шоссе — улица в Волгодонске
 Октябрьский бульвар
 Октябрьский переулок
 Октябрьский проезд
 Октябрьский тупик
 Октябрьский спуск — улица в Омске
 Октябрьская площадь
 Октябрьская